Péter Szilágyi ist der Name folgender Personen:

* Péter Szilágyi (Schachspieler) (1937–2019), ungarischer Schachspieler
 Péter Szilágyi (Dirigent) (1954–2013), ungarischer Dirigent